Thiaumont peut désigner :
 La commune de Thiaumont en Belgique
 L'ouvrage de Thiaumont, une fortification de la Première Guerre mondiale près de Verdun